Tregubow oder Treguboff ist der Familienname folgender Personen:

 Iwan Sergejewitsch Tregubow (1930–1992), russischer Eishockeyspieler
 Jurij A. Treguboff (1913–2000), russischer und deutscher Schriftsteller, Widerstandskämpfer
 Nikita Michailowitsch Tregubow (* 1995), russischer Skeletonpilot
 Pawel Wladimirowitsch Tregubow (* 1971), russischer Schachgroßmeister
 Waleri Grigorjewitsch Tregubow (1942–1986), russischer Boxer 
 Wiktor Nikolajewitsch Tregubow (* 1965), russischer Gewichtheber